Føvling Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Føvling Kirke (Horsens Kommune) – en kirke i Føvling Sogn i Horsens Kommune
 Føvling Kirke (Vejen Kommune) – en kirke i Føvling Sogn i Vejen Kommune